Список видів роду Erysiphe:

Список, який станом на 4.11.2019 містить 415 визнаних видів роду Erysiphe, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Erysiphe abbreviata (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe abeliae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1980
 Erysiphe abeliicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe abelmoschicola Tanda, 2003
 Erysiphe acaenae (Havryl.) U.Braun & Havryl., 2012
 Erysiphe acalyphae (F.L.Tai) R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe acantholimonis J.G.Song, B.Xu & H.D.Shin, 2016
 Erysiphe acerina U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe aceriphylli Golovin & Bunkina, 1961
 Erysiphe actinidiae () U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe actinostemmatis U.Braun, 1983
 Erysiphe adunca (Wallr.) Fr., 1829
 Erysiphe afrormosiae (Piroz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe akebiae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe alangii (T.Xu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe alangiicola U.Braun, 2012
 Erysiphe alashanensis T.Z.Liu & Y.Z.Shang, 2008
 Erysiphe alchorneae (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe aleuritis (C.T.Wei) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe allophyli U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe altingiae Z.X.Chen & Y.J.Yao, 1993
 Erysiphe alvimii (A.C.Dianese & Dianese) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe amphicarpaeae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe angusiana (Piroz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe aphananthes (Jacz.) U.Braun, 2012
 Erysiphe aquilegiae DC., 1815
 Erysiphe arcuata U.Braun, V.P.Heluta & S.Takam., 2006
 Erysiphe aristolochiae (Y.N.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe asclepiadis U.Braun & V.Kumm., 2009
 Erysiphe asiatica Meeboon, Divarangk. & S.Takam., 2011
 Erysiphe aspera (Doidge) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe astragali DC., 1815
 Erysiphe atraphaxis (Golovin) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe aucubae S.Takam. & Siahaan, 2016
 Erysiphe aurea R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1980
 Erysiphe australiana (McAlpine) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe australis (Speg.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe azaleae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe azanzae (Yadav) U.Braun, 2012
 Erysiphe azerbaijanica Abasova, Aghayeva & S.Takam., 2018

B 

Erysiphe baeumleri (Magnus) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe balbisiae Havryl., 1996
 Erysiphe baliensis Siahaan & S.Takam., 2016
 Erysiphe baptisiae U.Braun, 2010
 Erysiphe baptisiicola U.Braun, 2010
 Erysiphe begoniae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1980
 Erysiphe begoniicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe benzoin (F.L.Tai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe berberidicola (F.L.Tai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe berberidis DC., 1805
 Erysiphe berchemiae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe betae (Vaňha) Weltzien, 1963
 Erysiphe betulina U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe bifurcata (Homma) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe bischofiae (C.T.Wei) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe blasti (F.L.Tai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe boehmeriae Meeboon & S.Takam., 2017
 Erysiphe brachystegiae Doidge, 1948
 Erysiphe braunii Y.Nomura, 1997
 Erysiphe bremeri U.Braun, 1982
 Erysiphe buckleyae (Y.Nomura & Tanda) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe buhrii U.Braun, 1978
 Erysiphe bulbosa (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe bulbouncinula U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe bunkiniana U.Braun, 1980

C 

Erysiphe calocladophora (G.F.Atk.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe caprifoliacearum (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe caricae U.Braun & Bolay, 2005
 Erysiphe caricae-papayae Meeboon & S.Takam., 2017
 Erysiphe carpinicola () U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe carpini-cordatae (Tanda & Y.Nomura) U.Braun, 2012
 Erysiphe carpini-laxiflorae U.Braun, V.P.Heluta & S.Takam., 2007
 Erysiphe carpophila Syd., 1924
 Erysiphe caryae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe castaneae U.Braun, 2003
 Erysiphe castaneigena U.Braun & Cunningt., 2006
 Erysiphe catalpae Simonyan, 1984
 Erysiphe caucasica Simonyan, 1985
 Erysiphe caulicola (Petr.) U.Braun, 1982
 Erysiphe cedrelae (F.L.Tai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ceibae (Viégas) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe celastri (Y.N.Yu & Y.Q.Lai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe celosiae Tanda, 2000
 Erysiphe celtidis (Schwarzman & Kusnezowa) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe cercidis T.Xu, 1983
 Erysiphe chifengensis T.Z.Liu & U.Braun, 2006
 Erysiphe chionanthi (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe chloranthi (Golovin & Bunkina) U.Braun, 1983
 Erysiphe chouardii (Durrieu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe cinnamomicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe circaeae L.Junell, 1967
 Erysiphe cladrastidis (Jacz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe clandestina Biv., 1815
 Erysiphe clavulata (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun, 2012
 Erysiphe cleomes R.X.Li & D.S.Wang, 1990
 Erysiphe clethrae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe clintonii (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe clintoniopsis (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe coluteae (Kom.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe combreticola (Doidge) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe convolvuli DC., 1805
 Erysiphe coriariae (Y.Nomura) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe coriariicola R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe coriariigena U.Braun & S.Takam., 2006
 Erysiphe cornicola Meeboon & S.Takam., 2017
 Erysiphe corylacearum U.Braun & S.Takam., 2002
 Erysiphe corylicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe corylopsidis Shiroya & S.Takam., 2009
 Erysiphe cotini (Eliade) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe couchii (Solheim, Eboh & McHenry) U.Braun, 2012
 Erysiphe crataegi (Bunkina) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe crispula (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe crotonis (Piroz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe cruciferarum Opiz ex L.Junell, 1967
 Erysiphe cyclobalanopsidis (K.C.Kuo, W.H.Hsieh & L.S.Leu) U.Braun, 2009

D 

Erysiphe dabashanensis (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe decaisneae (F.L.Tai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe delavayi (Pat.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe densa Berk., 1855
 Erysiphe desmanthi (U.Braun) U.Braun, 2010
 Erysiphe desmodii Y.S.Paul & J.N.Kapoor, 1984
 Erysiphe deutziae (Bunkina) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe deutziicola P.L.Qiu, S.Y.Liu & Y.Li, 2019
 Erysiphe diervillae Miyabe ex U.Braun, 1983
 Erysiphe diffusa (Cooke & Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe digitata (A.J.Inman & U.Braun) A.J.Inman & U.Braun, 2000
 Erysiphe dipeltae (Y.N.Yu & Y.Q.Lai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe discariae (Havryl.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe divaricata (Wallr.) Link, 1824
 Erysiphe doidgeae U.Braun, 1987
 Erysiphe dudkae Gelyuta, 2014

E 

Erysiphe ehretiae (Keissl.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe elevata (Burrill) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ellisii (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe embeliae (R.K.Verma, Chand & Kamal) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe epigena S.Takam. & U.Braun, 2007
 Erysiphe epimedii (F.L.Tai) R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1980
 Erysiphe erineophila (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe erlangshanensis (Y.N.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe eschscholziae Pastirčák & Jankovics, 2016
 Erysiphe euodiae (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe euonymi DC., 1815
 Erysiphe euonymicola U.Braun, 2012
 Erysiphe euonymi-japonici U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe euphorbiacearum (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe euphorbiae Peck, 1874
 Erysiphe euphorbiicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe euscaphidis (D.Z.Xie) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe exochordae (Q.X.Lu & G.Z.Lu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe extensa (Cooke & Peck) U.Braun & S.Takam., 2000

F 

Erysiphe fagacearum R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe fallax C.Blomq., Roon.-Lath. & Fern.-Pavía, 2017
 Erysiphe farmanii U.Braun & Y.S.Paul, 2009
 Erysiphe fernandoae Meeboon, Divarangk. & S.Takam., 2013
 Erysiphe ficicola U.Braun & Y.S.Paul, 2009
 Erysiphe fimbriata S.Takam., Masuya & Y.Nomura, 2008
 Erysiphe firmianae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe flacourtiae (N.Ahmad, A.K.Sarbhoy & Kamal) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe flexuosa (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe floccosa (Piroz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe fragilis (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe fraxinicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe friesii (Lév.) U.Braun & S.Takam., 2000

G 

Erysiphe galegae U.Braun, 2012
 Erysiphe garhwalensis N.Ahmad, D.K.Agarwal & A.K.Sarbhoy, 1987
 Erysiphe garugae (Bappamm., Hosag. & Udaiyan) U.Braun, 2012
 Erysiphe geniculata (W.R.Gerard) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe geraniacearum U.Braun & Simonyan, 1984
 Erysiphe golovinii (Domashova) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe gorlenkoi (F.T.Chien) Giril. & Gulis, 2005
 Erysiphe gracilis R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe guarinonii (Briosi & Cavara) U.Braun & S.Takam., 2000

H 

Erysiphe havrylenkoana Meeboon & S.Takam., 2013
 Erysiphe hedwigii (Lév.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe hedysari (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe hellebori Ranković, 2002
 Erysiphe helwingiae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe heraclei DC., 1815
 Erysiphe heringeriana (U.Braun ex Dianese & A.C.Dianese) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe himalayensis (A.K.Sharma) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe hiratae U.Braun, 1981
 Erysiphe hommae U.Braun, 1981
 Erysiphe howeana U.Braun, 1982
 Erysiphe huayinensis R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe hydrangeae (Z.X.Chen & R.X.Gao) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe hylomeci H.D.Shin & Y.J.La, 1988
 Erysiphe hyperici (Wallr.) S.Blumer, 1933
 Erysiphe hypericicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe hypogena S.Takam. & U.Braun, 2007
 Erysiphe hypophylla (Nevod.) U.Braun & Cunningt., 2003

I 

Erysiphe idesiae (D.Z.Xie) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe incrassata (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe indigoferae (H.D.Shin & Y.J.La) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe intermedia (U.Braun) U.Braun, 2010
 Erysiphe irregularis (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe itoana (Y.Nomura, Tanada & U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe izuensis (Y.Nomura) U.Braun & S.Takam., 2000

J 

Erysiphe jaborosae (Seaver) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe japonica (S.Ito & ) C.T.Wei, 1942
 Erysiphe jatrophae Doidge, 1948
 Erysiphe javanica Meeboon & S.Takam., 2012
 Erysiphe juglandis (Golovin) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe juglandis-nigrae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000

K 

Erysiphe kapoorii Y.S.Paul & V.K.Thakur, 2004
 Erysiphe karisiana U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe kashmirensis (N.Ahmad, A.K.Sarbhoy & Kamal) U.Braun, 2012
 Erysiphe katumotoi (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe kenjiana (Homma) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe kissiana S.Takam., 2015
 Erysiphe knautiae Duby, 1830
 Erysiphe krumbholzii U.Braun, 1980
 Erysiphe kumaonensis (N.Ahmad, A.K.Sarbhoy & Kamal) U.Braun, 2009
 Erysiphe kusanoi (Syd. & P.Syd.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe kydiae-calycinae (R.K.Verma, Chand & Kamal) U.Braun & S.Takam., 2000

L 

Erysiphe lata (Y.Nomura & Tanda) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe lathyricola U.Braun, 2012
 Erysiphe leucheriae Havryl., 1996
 Erysiphe lianyungangensis (S.R.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ligustri (Homma) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe limonii L.Junell, 1967
 Erysiphe linderae Abasova & S.Takam., 2018
 Erysiphe lini Tanda, 2003
 Erysiphe liquidambaris (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun, 2000
 Erysiphe ljubarskii (Golovin) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe longiappendiculata Siahaan & S.Takam., 2017
 Erysiphe longifilamentosa Siahaan & S.Takam., 2017
 Erysiphe longissima (M.Y.Li) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe lonicerae DC., 1815
 Erysiphe lonicerae-ramosissimae (Tanda) U.Braun & S.Takam., 2002
 Erysiphe ludens (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe lycii Lasch, 1846
 Erysiphe lycopsidis R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe lythri L.Junell, 1967

M 

Erysiphe maackiae (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe machiliana U.Braun & Y.S.Paul, 2009
 Erysiphe macleayae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe macrospora (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe magellanica (Thaxt.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe magnifica (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe magnoliae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe magnoliicola S.E.Cho, S.Takam. & H.D.Shin, 2014
 Erysiphe magnusii (S.Blumer) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe malloti Zhi X.Chen & R.X.Gao, 1984
 Erysiphe malloticola U.Braun & Y.S.Paul, 2009
 Erysiphe malvae V.P.Heluta, 1990
 Erysiphe mandshurica (Miura) U.Braun, 2012
 Erysiphe matsunamiana (Y.Nomura, Tanda & U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe mayorii S.Blumer, 1933
 Erysiphe mayumi (Y.Nomura) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe meliosmae (Tanda & Y.Nomura) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe menispermi (Howe) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe michikoae S.Takam. & Meeboon, 2013
 Erysiphe miranda (V.P.Heluta) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe miurae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe miyabeana (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe miyabei (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe monascogera Shiroya, C.Nakash. & S.Takam., 2008
 Erysiphe monoperidiata Meeboon, Divarangk. & S.Takam., 2011
 Erysiphe montagnei Lév., 1851
 Erysiphe mori (I.Miyake) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe mougeotii (Lév.) de Bary, 1870
 Erysiphe multappendicis (Z.Y.Zhao & Y.N.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe munjalii Y.S.Paul & L.N.Bhardwaj, 2001
 Erysiphe myoschili (Neger) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe myzodendri (Speer & Oehrens) U.Braun & S.Takam., 2000

N 

Erysiphe necator Schwein., 1832
 Erysiphe neglecta (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe nemopanthi (Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe neomexicana (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe nepetae Sawada, 1951
 Erysiphe nishidana (Homma) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe nomurae (U.Braun) U.Braun, 2001
 Erysiphe nothofagi (Thaxt.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe nyctaginacearum (Hosag.) Meeboon & S.Takam., 2017

O 

Erysiphe oehrensii (Havryl.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe oleosa (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe orixae (U.Braun & Tanada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ornata (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe otanii Y.Nomura, 1997
 Erysiphe ovidiae (Havryl.) U.Braun & S.Takam., 2000

P 

Erysiphe paeoniae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe palczewskii (Jacz.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe panacis R.L.Bai & W.C.Liu, 1998
 Erysiphe paracarpinicola Meeboon & S.Takam., 2013
 Erysiphe paradoxa (Simonyan) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe parvula (Cooke & Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe patagoniaca Havryl. & S.Takam., 2003
 Erysiphe paulii U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe peckii (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pedaliacearum (H.D.Shin) H.D.Shin, 2018
 Erysiphe penicillata (Wallr.) Link, 1824
 Erysiphe peristrophes (N.Ahmad, A.K.Sarbhoy & Kamal) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe periyarensis T.S.Ramakr., 1965
 Erysiphe peruviana (Syd.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe phygelii Xue Y.Wang & L.X.Zhang, 1997
 Erysiphe phyllanthi (Tanada & U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe picrasmae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe picrasmicola U.Braun & S.Takam., 2002
 Erysiphe pileae U.Braun, 1981
 Erysiphe pirottiana (Bacc.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pisi DC., 1805
 Erysiphe pistaciae (J.Y.Lu & K.R.Wang) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe platani (Howe) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe plectranthi H.D.Shin & Y.J.La, 1988
 Erysiphe poeltii U.Braun, 1984
 Erysiphe polygoni DC., 1805
 Erysiphe populicola U.Braun, 2012
 Erysiphe praelonga (S.R.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe praeterita (Marasas & I.H.Schum.) U.Braun, 2012
 Erysiphe prasadii (M.K.Bhatn. & K.L.Kothari) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe prunastri DC., 1815
 Erysiphe pseudacaciae (P.D.Marchenko) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudocarpinicola (Y.Nomura & Tanda) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudocedrelae (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudoehretiae (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudogracilis Siahaan & S.Takam., 2017
 Erysiphe pseudolonicerae (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudopusilla U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe pseudoregularis U.Braun, 2012
 Erysiphe puerariae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe pulchra (Cooke & Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe punicae T.M.Achundov, 1987
 Erysiphe pusilla Tanda & Y.Nomura, 1992
 Erysiphe pyrenaica (Vienn.-Bourg.) U.Braun & S.Takam., 2000

Q 

Erysiphe quercicola S.Takam. & U.Braun, 2007
 Erysiphe quercifolia U.Braun & Y.S.Paul, 2009

R 

Erysiphe rabdosiae R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe ravenelii (Berk.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe rayssiae (Mayor) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe reddyana U.Braun, 1982
 Erysiphe religiosa (T.S.Ramakr.) U.Braun & Y.S.Paul, 2009
 Erysiphe rhamnicola (Y.N.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ribicola (Havryl.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe robiniae Grev., 1824
 Erysiphe rodgersiae (Y.Nomura) U.Braun, 1995
 Erysiphe rorippae G.Q.Chen & R.Y.Zheng, 1984
 Erysiphe rosae (Golovin & Gamalizk.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe rubicola (B.J.Murray) Boesew., 1976
 Erysiphe russellii (Clinton) U.Braun & S.Takam., 2000

S 

Erysiphe salmonii (Syd. & P.Syd.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sambuci S.Ahmad, 1961
 Erysiphe santalacearum V.P.Heluta, Tikhon., Burgyuk. & Dudka, 1987
 Erysiphe sapindi (S.R.Yu) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe schizandrae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe schizophragmatis (Tanda & Y.Nomura) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe scholzii U.Braun & Bolay, 2005
 Erysiphe securinegae (F.L.Tai & C.T.Wei) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sedi U.Braun, 1981
 Erysiphe semitosta (Berk. & M.A.Curtis ex Cooke & Peck) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sengokui (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sequinii (Y.N.Yu & Y.Q.Lai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe seravschanica (Korbonsk.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sesbaniae Wolcan & U.Braun, 2010
 Erysiphe shinanoensis (Tanada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe shinii U.Braun & S.Takam., 2002
 Erysiphe sibiliae (Ciccar.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sichuanica (Y.N.Yu) U.Braun & Tanda, 2000
 Erysiphe sidae Siahaan & S.Takam., 2016
 Erysiphe sikkimensis Chona, J.N.Kapoor & H.S.Gill, 1960
 Erysiphe simulans (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sinensis (F.L.Tai & C.T.Wei) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sinomenii (Y.N.Yu) U.Braun, 2012
 Erysiphe sophorae (Gándara) U.Braun, 2012
 Erysiphe staphyleae (Sawada) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe statices (Potebnia) V.P.Heluta, Tikhon., Burgyuk. & Dudka, 1987
 Erysiphe stephaniae Tanda & Tas.Fukuda, 1994
 Erysiphe subtrichotoma (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe swainsonae (Y.N.Yu & Y.Q.Lai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe sydowiana (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe symphoricarpi (Howe) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe symploci J.N.Kapoor, 1965
 Erysiphe symplocicola R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe symplocigena U.Braun & S.Takam., 2002
 Erysiphe syringae Schwein., 1832
 Erysiphe syringae-japonicae (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000

T 

Erysiphe takamatsui Y.Nomura, 1997
 Erysiphe tectonae (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe thaxteri (Havryl. & U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe thermopsidis R.Y.Zheng & G.Q.Chen, 1981
 Erysiphe thesii L.Junell, 1967
 Erysiphe thuemenii U.Braun, 1983
 Erysiphe tiliae (Eliade) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe togashiana (U.Braun) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe tortilis (Wallr.) Link, 1824
 Erysiphe toxicodendricola (Z.X.Chen & Y.J.Yao) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe trifolii Grev., 1824
 Erysiphe trifoliorum (Wallr.) U.Braun, 2010
 Erysiphe typhulochaetoides U.Braun, 2012

U 

Erysiphe udaipurensis (M.K.Bhatn. & K.L.Kothari) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe ulmariae Pers. ex Desm., 1846
 Erysiphe ulmi Castagne, 1845
 Erysiphe umbilici (Kom.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe uncinuloides Siahaan & S.Takam., 2017
 Erysiphe urticae (Wallr.) S.Blumer, 1933

V 

Erysiphe vanbruntiana (W.R.Gerard) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe variabilis (R.Y.Zheng & G.Q.Chen) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe verbenicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe verniciferae (Henn.) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe vernoniae (Viégas) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe verruculosa (Y.N.Yu & Y.Q.Lai) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe viburni Duby, 1830
 Erysiphe viburnicola U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe viburni-plicati Meeboon & S.Takam., 2015
 Erysiphe viciae-unijugae (Homma) U.Braun, 1981
 Erysiphe viegasii (Dianese & A.C.Dianese) U.Braun & S.Takam., 2000

W 

Erysiphe wadae S.Takam. & Y.Sato, 2003
 Erysiphe wallrothii (U.Braun & Tanda) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe weigelae-decorae U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe werneri U.Braun, 1983
 Erysiphe wuyiensis (Zhi X.Chen & R.X.Gao) U.Braun & S.Takam., 2000

Y 

Erysiphe yaanensis (J.F.Tao & T.J.Li) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe yamadae (E.S.Salmon) U.Braun & S.Takam., 2000
 Erysiphe yanshanensis T.Z.Liu & U.Braun, 2007

Z 

Erysiphe zelkovae (Henn.) U.Braun, 2012

Примітки

Посилання 
 

 
Erysiphe
Erysiphe